

Patronyme 
 Jean Eynaud de Faÿ (1907-1992), contre-amiral français, frère de Jacques ;
 Jacques Eynaud de Faÿ (1908-2009), exploitant agricole, et ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, frère de Jean.

Voir aussi 
 Famille de Faÿ de La Tour-Maubourg.